Поморското войводство (e) е войводство в Северна Полша, част от историческия регион Померания (на полски: Pomorze). Заема площ от 18 310,34 хил.км2. Административен център и най-голям град е Гданск.

История 
Поморското войводство е създадено през 1999 г. след обединението на войводствата Гданск, част от Елбльонг и Слупск.

География 
Областта граничи със Западнопоморското войводство на запад, с Великополското и Куявско-поморското на юг, с Варминско-мазурското на изток и с Балтийско море на север.

Гданск, регионалната столица, е част от агломерацията Труймясто, която освен него включва още и градовете Сопот и Гдиня.

Население 
Населението на областта през 2010 г. е 2 240 319 души.

Административно деление 
Войводството е разделено на 20 окръга (повята), които от своя страна се делят на 123 общини (гмини).

Галерия

Бележки